Příjmení Brejcha nosí více významných osobností:

 Jan Brejcha (1867–1924) – český úředník, první administrátor Podkarpatské Rusi

 ženská varianta s přechýlením

 Hana Brejchová (* 1946) – česká herečka
 Jana Brejchová (* 1940) – česká herečka
 Nikola Brejchová (* 1974) – česká atletka, oštěpařka
 Šimon Brejcha (* 1963) – český výtvarník

Česká příjmení